Asgardsrei е първи EP албум на немската NS black metal група Absurd, издаден през 1999 година от IG Farben, с времетраене 27 минути и 13 секунди.

Изпълнители 
 Хендрик Мьобус – барабани
 Себастиян Шаузейл – бас, китара, вокал

Песни

Външни препратки 
 Asgardsrei // Encyclopaedia Metallum 
 Asgardsrei // Discogs 
 Asgardsrei // Metal Kingdom 

Албуми на Absurd
Музикални албуми от 1999 година